Clonie peut faire référence à :
 la myoclonie, une maladie des muscles,
 Clonie Gowen (1971 -), une joueuse de poker professionnelle.